Тамаш има више значења:
 Тамаш (име)

Неки од познатијих са овим именом:
 Тамаш Дарњи, мађарски спортиста, носилац златне олимпијске медаље у пливању.
 Тамаш Бодог, мађарски фудбалер

Види још 
 Том
 Тома
 Томас